Jigsaw – album The Shadows (1967)
 Jigsaw – album Mike’a Sterna (1989)
 Jigsaw – album Lady Sovereign (2009)
 Jigsaw – amerykański film z 1949
 Jigsaw – amerykański film z 1962
 Jigsaw – amerykański film z 1968
 Piła: Dziedzictwo (Jigsaw) – amerykański film z 2017
 Jigsaw – grupa belgijskich kamuflaży wojskowych